Mohamed Jaoua (né en 1952), mathématicien tunisien.

Jaoua, Joavan ou Joévin, est un prénom breton notamment porté par :
 Saint Jaoua, saint breton semi-légendaire du .